

Пескі — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Пескі — село в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства